Maire steht für:

 Maire, die französische Bezeichnung für einen Bürgermeister
 Maire Tecnimont, italienisches Anlagenbauunternehmen

Maire oder le Maire ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Le Maire (* 1969), französischer Politiker
 Charles Le Maire (LeMaire; 1897–1985), US-amerikanischer Kostümbildner
 Christopher Maire (1697–1767), englischer Jesuit und Autor
 Fred Maire (1932–2020), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Frédéric Maire (* 1961), Schweizer Journalist und Regisseur
 Gratien Maire (* 1957), französischer General der Luftwaffe
 Gunther le Maire (fälschlicherweise auch Günther le Maire; * 1940), Kunstmaler, Kulturmanager und Publizist
 Isaac Le Maire († 1624), niederländischer Unternehmer
 Jacob Le Maire (1585–1616), niederländischer Seefahrer
 Jacques Maire (* 1962), französischer Politiker (LREM), Abgeordneter in der Nationalversammlung
 Jacques-André Maire (* 1957), Schweizer Politiker (SP)
 Jean-Claude Maire Vigueur (* 1943), französischer Historiker
 Joseph Le Maire, deutscher Mediziner (um 1720)
 Laura Maire (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Markus Maire (* 1970), Schweizer Steinstosser
 Maximiliaen Le Maire (1606–um 1654), Direktor der Holländischen Station in Japan
 Monika Maire-Hefti (* 1963), Schweizer Politikerin (SP), Regierungsrätin (Kanton Neuenburg)
 René Maire (1878–1949), französischer Botaniker und Mykologe
 William le Maire de Warzée d’Hermalle (1878–1966), belgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Mair
 Mairé
 Meire